Янн-Фите Арп (; род. 6 января 2000, Бад-Зегеберг, Германия) — немецкий футболист, нападающий клуба «Хольштайн».

Клубная карьера 
Арп — воспитанник клуба «Гамбург». 30 сентября 2017 года в матче против «Вердера» он дебютировал в Бундеслиге, заменив во втором тайме Бобби Вуда. 28 октября в поединке против «Герты» Арп забил свой первый гол за «Гамбург». Через неделю в матче против «Штутгарта» впервые выйдя в основе, он отличился вновь. В том же году Ян-Фите был награждён медалью Фрица Вальтера. 

В сезоне 2019/20 Арп подписал контракт с мюнхенской «Баварией».

Карьера в сборной 
В 2017 году Арп в составе юношеской сборной Германии принял участие в юношеском чемпионате Европы в Хорватии. На турнире он сыграл в матчах против команд Боснии и Герцеговины, Сербии, Ирландии, Нидерландов и Испании. В поединках против боснийцев и ирландцев сделал по хет-трику, а также забил гол против нидерландцев.

В том же году Арп принял участие в юношеском чемпионате мира в Индии. На турнире он сыграл в матчах против команд Коста-Рики, Ирана, Гвинеи, Колумбии и Бразилии. В поединках против костариканцев, колумбийцев, гвинейцев и бразильцев забил пять голов.

Статистика

Награды 
Бавария

 Чемпион Германии: 2019–20

Индивидуальные

 Медаль Фрица Вальтера: Золотая медаль в категории до 17 лет 2017
 Чемпионат Германии по футболу (до 17 лет): Лучший бомбардир 2016–17
 Гамбург Лучший молодой игрок сезона: 2017–18

Ссылки 
 Профиль Янн-Фите Арпа на сайте weltfussball.de 
 Профиль Янн-Фите Арпа на сайте fussballdaten.de 
 Профиль Янн-Фите Арпа на сайте dfb.de
 Профиль Янн-Фите Арпа на сайте kicker.de
 Профиль Янн-Фите Арпа на сайте transfermarkt.de

Примечания 

Награждённые медалью Фрица Вальтера
Футболисты Германии
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Бавария II»
Игроки ФК «Хольштайн»